Stefano è un titolo serbo onorifico (dal greco, "incoronato").

Biografia 

Nel 1353, all'età di 15 anni, succedette come bano di Bosnia allo zio Stefano II. Agli inizi del suo regno personale ebbe forti attriti con il clero cattolico, ma alla fine riuscì ad instaurare un rapporto cordiale con tutte le confessioni religiose presenti nel territorio da lui governato. Dopo alcune difficoltà iniziali - la perdita di gran parte della Bosnia in favore del suo signore di cui era vassallo, Luigi I, e la deposizione da parte dei suoi stessi magnati - il potere di Tvrtko crebbe sempre più in maniera considerevole.

Nel 1373, alla morte del Re di Serbia Stefano Uroš V e alla conseguente estinzione della famiglia dei Nemanjić, riuscì a farsi cedere il titolo di Re dei Serbi, mentre la maggior parte del territorio serbo (la Serbia Moravica) rimase al principe Lazzaro Hrebeljanović.

Nel 1377, si autoincoronò Re di Bosnia.

Combatté poi a lungo contro l'invasione dell'Impero ottomano in Serbia e in Bosnia: nel 1389, per esempio, fu a fianco di Lazzaro Hrebeljanović nella storica Battaglia della Piana dei Merli (o Battaglia del Cossovo), in cui Lazzaro trovò la morte.

Sempre nel 1389 sfidò nuovamente Venezia, riuscendo a conquistare Spalato, Traù, Sebenico, e varie isole, e assumendo nel 1390 il titolo di re della Rascia, di Bosnia, Dalmazia, Croazia e del Litorale.

Morì il 10 marzo 1391 e gli succedette il fratellastro Stefano Dabiša.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kotromanić
Bani di Bosnia
Re di Bosnia